Ойконим

 Каранки — прежнее название исчезнувшего села Герои Сиваша в Джанкойском районе Крыма
 Каранки — прежнее название исчезнувшего села Власовка — исчезнувшее село в Советском районе Крыма